Chaumont ősi francia főnév, jelentése hegy, magaslat, alapvetően földrajzi név, innen származott át személynévvé is.
 Chaumont, francia családnév

Földrajzi nevek
 Amerikai Egyesült Államok
 Chaumont, Lyme város része, Connecticut államban
 Franciaország
 Chaumont (Haute-Marne) város, prefektúra, Haute-Marne megye székhelye
 Chaumont (Cher), község Cher megyében
 Chaumont (Jura), egykori község Jura megyében, ma Saint-Claude része
 Chaumont (Orne), község Orne megyében
 Chaumont (Haute-Savoie), község Haute-Savoie megyében
 Chaumont (Meurthe-et-Moselle), egykori falu Meurthe-et-Moselle megyében, ma Einvaux része
 Chaumont (Yonne), község Yonne megyében.

 Chaumont-d’Anjou, község Maine-et-Loire megyében
 Chaumont-devant-Damvillers, község Meuse megyében
 Chaumont-en-Vexin, község Oise megyében
 Chaumont-la-Ville, község Haute-Marne megye keleti részén (nem tévesztendő össze Chaumont megyeszékhellyel)
 Chaumont-Semoutiers, NATO légitámaszpont Semoutiers-Montsaon település közigazgatási területén
Chaumont-le-Bois, község Côte-d’Or megyében
Chaumont-le-Bourg, község Puy-de-Dôme megyében
Chaumont-Porcien, község Ardennes megyében
Chaumont-sur-Aire, község Meuse megyében
Chaumont-sur-Loire, község Loir-et-Cher megyében
Chaumont-sur-Tharonne, község Loir-et-Cher megyében
Tourcelles-Chaumont, község Ardennes megyében
Ville-devant-Chaumont, község Meuse megyében
 Olaszország
 Chaumont, Chiomonte piemonti város francia neve
 Svájc
 Chaumont, hegyi falu Neuchâtel kantonban